Диего Себастьян Шварцман (; ) — аргентинский теннисист; победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Диего из еврейской семьи. Он один из четырёх детей Рикардо и Сильваны Шварцман, его братьев зовут Андрес и Матиас, сестру Натали.

Начал заниматься теннисом в возрасте семи лет. Диего считает своим любимым покрытием грунт, любимым турниром Открытый чемпионат Франции. Его кумиром в мире тенниса в подростковом возрасте был Рафаэль Надаль, а в мире спорта в целом футболист Хуан Рикельме.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Профессиональную карьеру Диего начал в 2010 году. В дебютном сезоне он выиграл один одиночный и пять парных турниров из серии «фьючерс». В 2011 году прибавляет себе еще три титула на «фьючерсах» (один в одиночном и два в парном разряде). В 2012 году Шварцман выиграл сразу шесть одиночных «фьючерса» и четыре в паре, а также в конце сезона победил на дебютном для себя турнире серии «челленджер» в Буэнос-Айресе.

В феврале 2013 года, пройдя квалификационный отбор турнира в Винья-дель-Мар, Диего дебютировал в основных соревнованиях Мирового тура ATP. На турнире в Буэнос-Айресе он сумел обыграть бразильца Томаса Беллуччи и выйти во второй раунд. Пробившись через квалификацию, на турнир в Акапулько, Мексика в первом раунде ему удалось впервые встретиться со своим кумиром юношества Рафаэлем Надалем. В итоге Шварцман проиграл знаменитому испанцу в двух сетах 2-6, 2-6. За весь сезон 2013 года Диего выходил в финал «челленджеров» шесть раз и пять одиночных финалов проиграл, а победил в единственном парном финале.

В мае 2014 года Шварцман выиграл «челленджер» в Экс-ан-Провансе. Затем, через квалификацию он попадет на дебютный для себя турнир серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Франции. Там ему удалось выйти во второй раунд, где соперником аргентинца стал именитый Роджер Федерер, выигравший Шварцмана в сухую по сетам. Этот результат позволил Диего впервые войти в топ-100 мирового рейтинга. В августе он выиграл «челленджер» в Праге. На дебютном Открытом чемпионате США Шварцману в первом же раунде достается лидер мирового рейтинга Новак Джокович, которому аргентинец уступает 1-6, 2-6, 4-6. Осенью ему удается выиграть «челленджеры» Кампинасе и Сан-Хуане. В концовке сезона он смог победить в Финале Мирового тура ATP Challenger, который проходил в Сан-Паулу.

2015—2017 (первый титул в туре и 1/4 финала в США) 

На Открытом чемпионате Австралии 2015 Шварцман выбыл уже в первом раунде. В феврале на турнире в Сан-Паулу в парном разряде совместно с Паоло Лоренци он выходит в свой дебютный финал на турнирах ATP. В марте совершил дебют в составе сборной Аргентины в Кубка Дэвиса. В том году он смог со своей командой доиграть до полуфинала престижного командного трофея. Весной Диего выходит в полуфинал на грунтовом турнире в Стамбуле. В борьбе за выход в финал он уступает Роджеру Федереру в трёх сетах. На Открытом чемпионате Франции аргентинец выходит во второй раунд, где проигрывает Гаэлю Монфису, а на Уимблдонском турнире в первом раунде проигрывает Нику Кирьосу. На Открытом чемпионате США во втором раунде Шварцман уступил Рафаэлю Надалю. В конце сезона он четыре раза выходил в финалы «челленджеров», но каждый раз уступал. Сезон Шварцман завершил на 88-м месте в мировом рейтинге.

На Открытом чемпионате Австралии 2016 года он выбыл в первом раунде. Весной Шварцман смог выиграть свой первый титул в Мировом туре. Произошло это на турнире в Стамбуле, где в финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:7(5), 7:6(4), 6:0. Также на этом турнире Шварцман вышел в парный финал в альянсе с Андресом Мольтени. Далее сильных результатов добиться не удалось и на всех турнирах Большого шлема в сезоне аргентинец проигрывал в первом раунде. В сентябре он выиграл турнир младшей серии «челленджер» в Барранкилье (Колумбия). На турнире уже основного тура в Чэнду вышел в 1/4 финала. В октябре Диего смог выйти в финал зального турнира в Антверпене, в котором проиграл французу Ришару Гаске — 6:7(4), 1:6. Завершил сезон Шварцман победным дублем на «челленджере» в Монтевидео, взяв титул в одиночном и парном (в дуэте с Мольтени) разрядах.

В 2017 году продолжился рост результатов. В Австралии Шварцман впервые преодолел первый раунд местного Большого шлема. На турнирах в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу он вышел в четвертьфинал. Стабильная игра позволила Шварцману совершить подъём в топ-50 рейтинга. В апреле на турнире в Монте-Карло он отметился первым четвертьфиналом в серии Мастерс. В начале мая в Стамбуле не удалось защитить титул, однако Диего смог доиграть до полуфинала. На Ролан Гаррос он провёл тяжелый матч первого раунда против Андрея Рублёва, победив в пятом решающем сете со счётом 9:7. Выиграв затем ещё один матч Диего впервые сыграл в третьем раунде Большого шлема.

В июле 2017 года Шварцман отметился четвертьфиналами на турнирах в Бостаде и Гамбурге. Переход на хард в августе он начал с выступления на Мастерсе в Монреале, где смог выйти в 1/4 финала и впервые обыграть теннисиста из топ-10 (во втором раунде он выбил с турнира № 7 в мире Доминика Тима). На Открытом чемпионате США ему покорилось новое достижение. Шварцман легко прошёл первые два раунда и в третьем смог нанести поражение в четырёх сетах чемпиону США 2014 года — Марину Чиличу. Далее также в четырёх сетах он обыграл Люка Пуя. В первом четвертьфинале Большого шлема он давольно легко уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте. Лучшими результатами в осенней части сезона стали выход в полуфинал турнира в Токио и второй год подряд финал в Антверпене, где он вновь проиграл — на этот раз Жо-Вильфриду Тсонга (3:6, 5:7). Хороший темп по ходу сезона позволил завершить год в топ-30.

2018—2019 (попадание в топ-20) 

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года Шварцман лучшего результата, доиграв до четвёртого раунда. По ходу соревнования сумел переиграть Душана Лайовича из Сербии, Каспера Рууда из Норвегии и Александра Долгополова из Украины, а уступил аргентинец только первой ракетки турнира Рафаэлю Надалю. Серию турниров в Южной Америке он начал с четвертьфинал на родине в Буэнос-Айресе. Следующий турнир в Рио-де-Жанейро завершился для Шварцмана вторым в карьере титулом и единственным в сезоне. За весь турнир он не проиграл ни одного сета, а в финале был сильнее испанца Фернандо Вердаско (6:2, 6:3). После этого он впервые поднялся в топ-20.

Европейский грунтовый отрезок сезона-2018 в целом прошёл без сильных результатов, однако на главном турнире этого этапа сезона — Ролан Гаррос он выступил хорошо. Аргентинец дошёл до четвертьфинала, переиграв в том числе Борна Чорича, № 7 в мире Кевина Андерсона. В четвертьфинале уступил «королю грунта» Рафаэлю Надалю, но оказал сопротивление, выиграв первый сет. В летний период лучшими достижениями Шварцмана стали четвертьфинал в Гамбурге, третий раунд Мастерса в Торонто и под конец третий раунд на Открытом чемпионате США. Осенью он один раз сыграл в полуфинале на зальном турнире в Антверпене. По итогам года он стал 17-м в рейтинге, поднимавшись по ходу сезона на 11-ю строчку

В начале сезона 2019 года Шварцман вышел в полуфинал турнира в Сиднее. На Открытом чемпионате Австралии дошёл до третьего круга, где проиграл чеху Томашу Бердыху. В феврале он сначала сыграл в четвертьфинале турнира в Кордове, а затем дошёл до финала турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), где разгромно проиграл в двух сетах итальянцу Марко Чеккинато (1:6, 2:6). До этого в 1/2 финала он отметился победой над № 8 в мире Домиником Тимом (2:6, 6:4, 7:6). Именно с ним Диего выступил в парном разряде в Буэнос-Айресе и их тандем смог добраться до финала. Ещё в один финал пара Тим и Шварцман вышла в мае на Мастерсе в Мадриде, где в мужском парном финале они проиграли дуэту Ройер и Текэу со счётом 2:6, 3:6. В одиночках Диего за это время проигрывал в первых раундах, но на следующем Мастерсе в Риме смог выйти в полуфинал, переиграв в 1/4 финала № 6 в мире Кэя Нисикори (6:4, 6:2) и проиграв за выход в финал первой ракетке мира Новаку Джоковичу в трёхсетовом поединке. На кортах Ролан Гаррос Шварцман проиграл уже во втором раунде, однако смог пройти в парном разряде совместно с Гидо Пельей до полуфинала.

Традиционно Шварцман на траве выступал не слишком удачно, но в 2019 году он смог отметиться четвертьфиналом в Лондоне и лучшим результатом на Уимблдонском турнире, где он дошёл до третьего раунда, но проиграл в пяти сетах итальянцу Маттео Берреттини. Хардовую летнюю часть сезона аргентинец начал весьма успешно, выиграв титул на турнире в Кабо-Сан-Лукасе, где в финале одолел Тейлора Фрица — 7:6(6), 6:3. На Открытом чемпионате США Диего второй раз в карьере оформил выход. в четвертьфинал, обыграв в четвёртом раунде серьезного соперника и № 6 в мире на тот момент Александра Зверева (3:6, 6:2, 6:4, 6:3). Путь в полуфинал для него закрыл Рафаэль Надаль. Осенью он отметился одним удачным выступлением на зальном турнире в Вене, где смог обыграть в том числе № 9 в рейтинге Карена Хачанова и крепкого француза Гаэля Монфиса. В титульном матче аргентинец уступил «местному любимцу» Доминику Тиму в трёх сетах. Пятый сезон подряд в итоговом рейтинге он занял лучшую позицию чем в предыдущем сезоне, поднявшись на этот раз на 14-е место.

2020—2022 (полуфинал на Ролан Гаррос и дебют в топ-10) 

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года Диего дошёл до четвёртого раунда, где проиграл будущему победителю турнира, сербу Новаку Джоковичу, в трёх сетах. В начале февраля он сыграл на турнире в Кордове и смог выйти в финал, в котором проиграл Кристиану Гарину из Чили. На следующем турнире в Буэнос-Айресе он вышел в полуфинал, однако был вынужден сняться с соревнований. После паузы в сезоне на Открытом чемпионате США в первом круге проиграл британцу Кэмерону Норри в пяти сетах.

В сентябре подготовку к перенесенному на осень Ролан Гаррос начал с турнира в Кицбюэле, где вышел в четвертьфинал. На Мастерсе в Риме в четвертьфинале Шварцман сенсационно обыграл 9-кратного победителя турнира Рафаэля Надаля в двух сетах (6:2, 7:5). В полуфинале аргентинец в борьбе победил Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 5:7 7:6(4) и впервые в карьере вышел в финал турнира серии Мастерс. В борьбе за титул он проиграл Новаку Джоковичу (5:7, 3:6). Набрав хорошую форму, на Открытом чемпионате Франции Шварцман уверенно прошёл 4 круга, не отдав соперникам ни одного сета (обыграл Миомира Кецмановича, Лоренцо Джустино, Норберта Гомбоша и Лоренцо Сонего. В четвертьфинале Диего сумел сломить сопротивление третьей ракетки мира и финалиста двух последних розыгрышей Ролан Гаррос Доминика Тима за пять с лишним часов — 7:6(1), 5:7, 6:7(6), 7:6(5), 6-2. В первом в карьере полуфинале турнира Большого шлема Диего проиграл будущему чемпиону Надалю — 3:6, 3:6, 6:7(0). По итогам турнира Шварцман впервые в карьере поднялся в топ-10, заняв 8-ю строчку мирового рейтинга.

После Ролан Гаррос Шварцман сыграл до конца сезона ещё три турнира. В Кёльне ему удалось выйти в финал, в котором он уступил Александру Звереву (2:6, 1-6). На Мастерсе в Париже добрался до четвертьфинала и завершающим сезон стал первый в карьере Итоговый турнир ATP. Здесь он сыграл неудачно, проиграв все три матча в своей группе и взяв только один сет. По итогам сезона он стал девятой ракеткой мира.

На Открытом чемпионате Австралии 2021 года Шварцман проиграл в третьем раунде Аслану Карацеву. Затем он вышел в четвертьфинал турнира в Кордове. 7 марта Шварцман стал победителем турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе. В финальном матче первый сеяный Шварцман разгромил соотечественника Франсиско Серундоло, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:2. Весной при подготовке к Открытому чемпионату Франции Шварцман один раз на турнирах добрался до четвертьфинала — в апреле на турнире в Барселоне. На самом же Ролан Гаррос он уверенно вышел в четвертьфинал, однако жребий свёл его с рекордсменом по чемпионским титулам на грунтовых кортах Парижа — Рафаэлем Надалем и аргентинец проиграл в четырёх сетах. После этого Шварцман покинул топ-10 мирового рейтинга.

На Уимблдонском турнире 2021 года аргентинец повторил лучшее достижение, пройдя в стадию третьего раунда. Летом он впервые сыграл на Олимпийских играх в Токио. В одиночном разряде Шварцман доиграл до третьего раунда, где проиграл Карену Хачанову, а в парном разряде совместно с Факундо Багнисом выбыл на старте. На Открытом чемпионате США ему удалось выиграть три матча и попасть в четвёртый раунд, в котором он неожиданно проиграл малоизвестному Ботику ван де Зандшульпу из Нидерландов в пяти сетах. Осенью в Сан-Диего его результатом стал выход в четвертьфинал. На Мастерсе в Индиан-Уэллсе аргентинец смог пройти в 1/4 финала, переиграв в том числе № 10 в мире Каспера Рууда. В октябре Шварцман вышел в финал турнира в Антверпене третий раз в карьере и вновь титульный матч сложился неудачно — он проиграл Яннику Синнеру из Италии. На зальном турнире в Вене он доиграл до четвертьфинала.

Выступление на Открытом чемпионате Австралии 2022 года завершилось для Шварцмана поражением уже во втором раунде. В феврале он традиционно играл на родине и в Кордове вышел в полуфинал, а затем в Буэнос-Айресе прошёл в финал, в котором проиграл Касперу Рууду в трёх сетах. Следующий турнир в Рио-де-Жанейро также закончился выходом в финальный матч, но и на этот раз Шварцман проиграл — испанцу Карлосу Алькарасу. В апреле на Мастерсе в Монте-Карло удалось доиграть до четвертьфинала. На следующем турнире в Барселоне он обыграл в 1/4 финала № 9 в мире Феликса Оже-Альяссима, а затем в полуфинале проиграл Пабло Карреньо Бусте.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (14)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (37)

Победы (16) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (21)

Финалы турниров ATP в парном разряде (5)

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (22)

Победы (16)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 25 апреля 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года